Le nom Antarctica signifie « Antarctique » dans plusieurs langues dont l'anglais, le néerlandais, le portugais et le roumain.

Les mots antarcticus, antarctica et antarcticum sont par ailleurs trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « opposé à l'Arctique ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (2404) Antarctica est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 En taxonomie, les mots antarcticus, antarctica et antarcticum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales trouvées en Antarctique (voire endémiques). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : antarcticus, antarctica, antarcticum.

Culture et société

Cinéma 
 Antarctica est un film japonais réalisé par Koreyoshi Kurahara.

Distinctions 
 L'Antarctica Service Medal (« Médaille du service en Antarctique ») est une décoration militaire des États-Unis, créée en 1960.

Enseignement supérieur et recherche 
 Antarctica New Zealand (« Antarctique Nouvelle-Zélande ») est un institut néozélandais fondé en 1996 pour gérer les intérêts nationaux en Antarctique et dans la mer de Ross (gestion de bases antarctiques et soutien logistique aux programmes scientifiques).

Entreprises et produits 
 L'Antarctica est une bière brésilienne, d'abord fabriquée par la Companhia Antarctica Paulista, aujourd'hui par l'AmBev.
 Le guaraná Antarctica est une boisson au guarana fabriquée par l'AmBev, très populaire au Brésil.

Littérature 
 Flora Antarctica est un recueil des découvertes botaniques de l'expédition Erebus et Terror, édité entre 1843 et 1859 par Joseph Dalton Hooker.
 S.O.S. Antarctica (titre original : Antarctica, Inc) est un roman de hard science fiction de Kim Stanley Robinson, publié en langue originale en 1997 puis en France en 1998.

Marine 
 Antarctica est le nom initial de la goélette Tara.

Musique 
 Antarctica est la bande originale du film éponyme, par Vangelis.
  (« La Lune et l'Antarctique ») est le troisième album du groupe américain Modest Mouse, paru en 2000.

Épithète spécifique